Hyphoderma är ett släkte av svampar. Hyphoderma ingår i familjen Meruliaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hyphoderma